Deutsche 11. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 11. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 11. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg

 Siehe auch
 11. SS-Panzerarmee